A 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon a biatlon versenyszámainak Erzurum adott otthont. A női 7,5 km-es üldözőverseny biatlont február 15-én rendezték

Eredmények

Források 
 

Biatlon a 2017. évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztiválon